BSK steht als Abkürzung für:

 Bad Schwalbacher Kurbahn, Schmalspurbahn in Hessen
 Badisches Staatstheater Karlsruhe
 Basler Kommentar, eine Kommentarreihe zu Schweizer Bundesgesetzen
 Bauer & Schaurte Karcher, deutscher Schraubenhersteller
 Bausparkasse
 Beogradski sportski klub (Belgrader Sportklub), siehe OFK Belgrad
 Bibelstudienkolleg, theologische Ausbildungsstätte in Baden-Württemberg
 Börsensachverständigenkommission
 Brandschutzklappe in Lüftungs- und Entrauchungsanlagen
 Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten
 Bundesschülerkonferenz
 Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter
 Miami Air International, US-amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

BSK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Oder-Spree (für Beeskow)
 Polen: Powiat Sokólski in der Woiwodschaft Podlachien

BSk steht als Abkürzung für:
 winterkaltes Steppenklima, siehe Effektive Klimaklassifikation #Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger

bsk steht als Abkürzung für:
 Burushaski, eine isolierte Sprache im Norden Pakistans, Sprachcode nach ISO 639-3

Abkürzung